Un riding est une ancienne division territoriale britannique, notamment dans le Yorkshire
Le speed riding est un sport associant le ski, le parapente et le parachutisme
Riding the Bullet est un film américain réalisé par Mick Garris (2004).
Riding Bean est un dessin animé japonais de Yasuo Hasegawa (1989).

Ridin' est une chanson du rappeur américain Chamillionaire sortie en 2006.
Riding Zone est une émission de télévision crée en 2007.